Улица Болгар (Булгар, ) — улица в Приволжском районе Казани.

География 
Проходит с запада на восток от участка железной дороги Вахитово — Метро Аметьево до улицы Шарифа Камала. До середины XX века пересекалась также с улицами Яшляр, Производственная, Гассара, Сары Садыковой и Габдуллы Тукая.

История 
Улица возникла не позднее 1-й половины XIX века. До революции носила название 1-я Поперечно-Николаевская улица или 1-й Поперечно-Николаевский переулок и относилась к 5-й полицейской части г. Казани. В 1914 году постановлением Казанской городской думы улица была переименована в Чистопольскую улицу, но реально это название не использовалось. 

23 сентября 1924 года получила название 1-я Поперечно-Вахитовская улица. 

2 ноября 1927 года протоколом комиссии по наименованию улиц при Казгорсовете улице была переименована в улицу , однако 15 декабря того же года переименование было отменено президиумом Казгорсовета. Современное название носит с 16 мая 1929 года.

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе деления на административные районы относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому) району.

Примечания 

Улицы Приволжского района Казани